Итамар () — израильское поселение в центральной Самарии, близ города Шхем на Западном берегу реки Иордан.

История 
Сюда, по еврейской традиции пришёл из Междуречья праотец Авраам, здесь его сын Ицхак купил участок земли, на котором впоследствии был похоронен Иосиф — сын Яакова, внук Ицхака. Сюда же к Шхему привёл еврейский народ после выхода из Египта легендарный преемник Моше, полководец и лидер нации Иешуа бин Нун (Иисус Навин).

Население

Современное состояние 
Итамар состоит из центрального квартала общины и нескольких кварталов и сельхозферм на ближайших высотах. Поселение обладает обширными пастбищами, птицефермой, оливковыми рощами, виноградниками и прочими отраслями по производству сельхозпродуктов. Это поселение является символом процветающего сельскохозяйственного поселения в Самарии.

С момента своего основания неоднократно подвергалось нападениям арабских террористов.

Глава муниципального совета поселения — Яаков Хенман, раввин поселения — Натан Хай.

Примечания

См. также 
Теракты в поселении Итамар

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан
Населённые пункты, основанные в 1984 году
Региональный совет Шомрон
Общинные поселения Израиля